Pleitz ist der Familienname folgender Personen:

 Olaf Pleitz (* 1964), deutscher Handballspieler
 Otfried Pleitz, deutscher Basketballspieler